Lay Low

 Lay Low (сингл Snoop Dogg) — сингл Snoop Dogg, 2001
 «Lay Low» (песня Mark Morriss) — песня Mark Morriss, 2008
 «Lay Low» (песня Blake Shelton) — песня Blake Shelton, 2013
 «Lay Low» (песня Josh Turner) — песня Josh Turner, 2014
 Lay Low, Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir (род. 10 сентября 1982) — исландская музыкант и певица.